La Supercoupe d'Allemagne 2015 () est la seizième édition de la Supercoupe d'Allemagne, épreuve qui oppose le champion d'Allemagne au vainqueur de la Coupe d'Allemagne. Disputée le  à la Volkswagen-Arena de Wolfsburg devant  spectateurs, la rencontre est remportée par le VfL Wolfsbourg aux dépens du Bayern Munich.

Feuille de match

Liens externes 
 Supercoupe d'Allemagne de football 2015 sur Transfermarkt.fr

2015
Football en 2015
Sport en Allemagne en 2015
Sport à Wolfsburg
VfL Wolfsburg
Face-à-face du Bayern Munich
Sport en août 2015